Карл Галль (; 5 октября 1905 — 27 февраля 1943) — австрийский футболист, полузащитник.

Карьера 
Галль начал свою карьеру в клубе «ХАК-Нордштерн», за который начал играть в 1925 году. В 1928 он переходит в венскую «Аустрию», где играл крайнего атакующего полузащитника, считаясь в то время очень сильным игроком. С «Аустрией» Галль выиграл два кубка Австрии, в 1935 и 1936 году и два Кубка Митропы в 1933 и 1936 году. В 1936 году Галль покидает Вену и переезжает во Францию профессионально играть за «Мюлуз», где выступает до начала Второй мировой войны. В 1939 году он возвращается в Вену, играть за «Аустрию». Последнюю в карьере игру он проводит 6 декабря 1942 в главном австрийском дерби, где его «Аустрия» громит «Рапид» — 6:2.

В 1931 году Галль впервые был вызван в сборную Австрии. Его дебют состоялся 12 апреля 1931 года против сборной Чехословакии в Вене, тот матч австрийцы выиграли 2:1. В сборной он конкурировал за место в составе с очень сильным футболистом Вальтером Наушем, так что Галль провёл лишь 11 матчей за Вундертим. Галль не поехал на чемпионат мира 1934, хотя и участвовал в отборочных матчах к турниру. Последнюю игру Галль провел в 1936 году с командой, с которой и дебютировал в сборной — с Чехословакией.

В 1942 году Галля мобилизуют для несения военной службы и отправляют на Восточный фронт.

Погиб 27 февраля 1943 года, подорвавшись на мине.

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Аустрия» Вена